Gonzalo de Reparaz puede hacer referencia a:
 Gonzalo de Reparaz Rodríguez (1860-1939), periodista, geógrafo y diplomático español.
 Gonzalo de Reparaz Ruiz (1901-1984), geógrafo, hijo del anterior.